Милев () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Милев, Борис (1903—1983) — болгарский журналист и актёр, Герой Социалистического Труда (НРБ).
 Милев, Гео (1895—1925) — болгарский поэт и публицист, крупнейший представитель экспрессионизма в болгарской литературе.
 Милев, Дмитрий Петрович (1887—1937) — молдавский советский писатель.
 Милев, Здравко (1929—1984) — болгарский шахматист; международный мастер (1952). Шахматный теоретик и журналист.
 Милев, Иван (1897—1927) — болгарский художник и сценограф, один из главных представителей болгарского модерна.
 Милев, Неделчо (род. 1933) — болгарский киновед и критик.

 Милева, Леда (1920—2013) — болгарская писательница и переводчица, общественный деятель.

См. также 
 Милов
 Милевский